Lefkara ist der Name von

 Pano Lefkara, Bergort im Bezirk Larnaka in Zypern
 Kato Lefkara, Bergort im Bezirk Larnaka in Zypern